Aleksandar Miljković – calciatore serbo
 Ivan Miljković – dirigente sportivo ed ex pallavolista serbo naturalizzato italiano
 Maja Miljković – cestista serba